294 кілометр — пасажирський залізничний зупинний пункт Знам'янської дирекції Одеської залізниці.

Посилання 
 Розклад руху приміських поїздів 

Зупинні пункти Кіровоградської області